Giovanni Toti (1968-), homme politique italien ;

 Enrico Toti (1882-1916), combattant de la Première Guerre mondiale et cycliste italien.